Aboubacar Demba Camara – calciatore guineano
 Titi Camara – calciatore guineano
 Aboubacar Camara – calciatore guineano
 Aboubacar Bwanga Camara – calciatore guineano
 Aboubacar M'Baye Camara – calciatore guineano
 Aboubacar Leo Camara – calciatore guineano
 Buba Camara – calciatore guineano